Balderskolan kan avse:

  Balderskolan, Skellefteå – en gymnasieskola i Skellefteå
 Nanna-Balder Skolan – ett alternativt namn för Uppsala Musikklasser
Balderskolan, Uppsala